Burgstall Altes Schloss steht für:

 Burgstall Altes Schloss (Affalterthal) Landkreis Forchheim, Bayern
 Burgstall Altes Schloss Bucheck, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Burgstall Altes Schloss (Bruckberg), Landkreis Landshut, Bayern
 Burgstall Altes Schloss (Düsselbach), Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Burgstall Altes Schloss (Endsee), Landkreis Ansbach, Bayern
 Burgstall Altes Schloss (Luckenpaint) Landkreis Regensburg, Bayern
 Burgstall Altes Schloss (Oberzaunsbach), Landkreis Forchheim, Bayern
 Burgstall Altes Schloss (Thannhausen),  Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Burgstall Altes Schloss (Waidhaus), Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Burgstall Altes Schloss (Wettringen), Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Burgstall Altes Haus